«Somebody’s Watching Me» — песня Роквелла с его дебютного альбома 1984 года Somebody’s Watching Me. 14 января 1984 года вышла отдельным синглом. Это был лид-сингл с этого альбома и дебютный сингл музыканта.

Припев в песне исполняет Майкл Джексон и Джермейн Джексон.

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Версия DJ BoBo: "Somebody Dance with Me" 
Основная статья: Somebody Dance with Me

DJ BoBo записал свой сингл «Somebody Dance with Me» 1992 года на основе мелодии «Somebody's Watching Me» с новым текстом и речитативом. Сингл DJ BoBo занял первое место в Швеции и Швейцарии и вошел в пятерку лучших в Австрии, Финляндии, Германии, Нидерландах и Норвегии. В 2012 году Remady сделал ремикс на хит под названием «Somebody Dance With Me (Remady 2013 Mix)» DJ BoBo с участием Manu-L . Выпущенный в начале 2013 года, он попал в чарт Swiss Hitparade , заняв 4-е место. Микс был сделан к 20-летию первого хита DJ BoBo в ноябре 1992 года.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Версия Beatfreakz 

В 2006 году свою версию этой песни издала как сингл нидерландская группа Beatfreakz. Их версия поднялась на 1 место в Испании и 3 место в Великобритании.

Список композиций 
CD-сингл
 Somebody's Watching Me [Hi Tack Edit]
 Somebody's Watching Me [Hi Tack Club Mix]
 Somebody's Watching Me [E-Craig's 2006 Remix]
 Somebody's Watching Me [DeNnis Christopher Remix]
 Somebody's Watching Me [Ian Carey Club Mix]

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1984 года
Синглы 1984 года
Синглы 2006 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Песни Майкла Джексона
Синглы Motown
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Фландрия)
Дебютные синглы 2006 года